Милосърдието на Тит (на италиански: La clemenza di Tito) може да се отнася за драма от Катерино Мадзола по Пиетро Метастазио и цяла серия от опери от и през 18 век, най-известната от които е на Моцарт.

Анотация

Източници